

Patronyme 

  (1952-), homme politique américain,
  (1775-1859), homme politique américain, 
  (1917-2009), homme politique américain,
  (1872-1937), juge américain,
 Jasper Francis Cropsey (1823-1900), peintre américain,
  (1919-2012), philosophe et professeur américain,
  (1948-), homme politique américain.

Toponyme 
 Cropsey Township, un township du comté de McLean dans l'Illinois aux États-Unis.
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de McLean dans l'Illinois aux États-Unis.

Film 
 , un documentaire réalisé par Joshua Zeman et Barbara Brancaccio en 2009.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis